María Clotilde de Saboya, de su nombre Ludovica Teresa María Clotilde (Turín, 2 de marzo de 1843 - Moncalieri, 25 de junio de 1911), fue una princesa italiana perteneciente a la Casa de Saboya por nacimiento, y a la Casa de Bonaparte por matrimonio, además de condesa de Moncalieri por concesión personal, Es venerada en la Iglesia Católica, habiendo sido declarada Sierva de Dios por el Papa Pío XII, Su fiesta se celebra cada año el 25 de junio.

Infancia 

La princesa Clotilde fue la hija primogénita de Víctor Manuel II (1820–1878), Rey de Cerdeña y del Piamonte, y después Rey de Italia, y de la archiduquesa Adelaida de Austria (1822–1855). Tuvo por hermanos a Humberto I, rey de Italia, a Amadeo I, rey de España, y a María Pía, reina consorte de Portugal.

Matrimonio 

Hija predilecta de su padre, a los 15 años, por razones de estado, tuvo que aceptar de mala gana el matrimonio, celebrado el 30 de enero de 1859 en Turín, con Napoleón José Carlos Bonaparte, príncipe Napoleón, (1822–1891), apodado plon-plon. Diez años después de la boda, el Rey de Italia decidió nombrar al nuevo miembro de la familia conde de Moncalieri, con carácter ad personam (vitalicio). Su matrimonio fue una unión infeliz debido básicamente a las infidelidades de su marido, libertino conocido. Tras la caída del Segundo Imperio Francés en 1870, rehusó en principio a abandonar París, aunque finalmente decidió separarse de su marido ese mismo año y, obligada, se marchó de París para ir a vivir a una de sus residencias en el Lago Lemán.
En 1878, tras la muerte de su padre, regresó a Italia con su hija dejando a sus dos hijos varones con su padre, donde, rehuyendo los esplendores de la corte imperial, vivió dedicada a obras de caridad y a la religión.

Descendencia 
María Clotilde tuvo tres hijos: 
 Napoleón Víctor Bonaparte, príncipe Napoleón (1862-1926).
 Luis Napoleón Bonaparte, príncipe Napoleón (1864-1932).
 María Leticia Bonaparte, princesa Napoleón, duquesa de Aosta (1866-1926).

Fallecimiento 
María Clotilde falleció a los 68 años en el Castillo de Moncalieri, residencia oficial de la familia Saboya, dónde vivía con su hija, María Letizia, y con su nieto, Humberto de Saboya-Aosta, I conde de Salemi. Al igual que su hija, fue enterrado en la Basílica de Superga, de Turín, donde descansan sus restos.

Causa de beatificación y canonización
En 1936 la causa de beatificación María Clotilde fue presentada por el Arzobispo de Turín. El 10 de julio de 1942 el Papa Pío XII declaró a la princesa Sierva de Dios y la causa de su beatificación aún continúa.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia).
 22 de diciembre de 1857:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).
  Dama de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio Austrohúngaro).

Ancestros

Referencias 

Princesas de Cerdeña del siglo XIX (casa de Saboya)
Casa de Bonaparte
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Sepultados en la Basílica de Superga
Siervos de Dios de Italia
Princesas de Italia del siglo XIX (casa de Saboya)
Princesas de Italia del siglo XX (casa de Saboya)
Nacidos en Turín
Fallecidos en Moncalieri